Oribellidae är en familj av kvalster. Oribellidae ingår i överfamiljen Eremelloidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oribellidae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Oribellidae